Dagger (англ. «кинжал») может употребляться в следующих значениях:

 † — типографский символ, передаваемый устно или письменно как "dagger"

Техника

Машины 
 Dagger GT — неосуществленный проект американского спортивного автомобиля 2010 года
 Dennis Dagger — британская пожарно-спасательная машина, производимая компанией Dennis Specialist Vehicles

Вооружение и военная техника 
 Plessey Dagger — радиолокационная станция обнаружения и наведения для ЗРК Rapier 2000
 Dagger (переносной зенитный ракетный комплекс) — британский опытный переносной зенитный ракетный комплекс с инфракрасной головкой самонаведения, работы над которым велись во второй половине 1960-х гг. североирландской компанией Shorts, параллельно с работой над ПЗРК с радиокомандным наведением Blowpipe
 Dagger (зенитная самоходная установка) — французская опытная зенитная самоходная установка со спаренными 23-мм зенитными автоматами, также известная как "Nile 23", разработанная французской компанией Thomson-CSF на экспорт, специально для Армии Республики Египет в 1984 году

Летательные аппараты 
 IAI Dagger — экспортное название израильского многоцелевого истребителя-бомбардировщика, выпускавшегося Israel Aircraft Industries в начале 1970-х годов на продажу для ВВС Аргентины
 Convair F-102 Delta Dagger — американский истребитель-перехватчик, разработанный компанией Convair в конце 1940-х — начале 1950-х годов, первый серийный боевой самолёт с треугольным крылом, первый сверхзвуковой всепогодный перехватчик и первый перехватчик с исключительно ракетным вооружением

Топонимы 
 Дэггер (база) — военная база Армии США, место дислокации американских разведывательных органов, расположена в Дармштадте, земля Гессен, ФРГ
 Дэггер — невключённая территория в округе Хила, штат Аризона, США
 Даггар — город в округе Бунер, провинция Хайбер-Пахтунхва, Пакистан

Вымышленные миры 
 Dagger (Marvel Comics) — вымышленная девушка-подросток - борец с наркомафией, всегда одетая в белый обтягивающий костюм с кливиджем в форме кинжала от груди и до пупка (отсюда и прозвище), супергероиня американских комиксов

См. также 
 Cloak and Dagger